Příjmení Cink/Cinková nosí více významných osobností:

 František Cink (1894–1943) – zakladatel prvního českého jazzového orchestru, houslista a kapelníka
 Josef Cink (1933–2011) – český esperantista
 Josef Cink (básník) (1932–1995) – český básník
 Ondřej Cink (* 1990) – český profesionální cyklista
 Panna Cinková (1711–1772) – uherská lidová houslistka romského původu

Externí odkazy